! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 185001–185100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 185101–185200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 185201–185300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 185301–185400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 185401–185500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 185501–185600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 185601–185700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 185701–185800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 185801–185900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 185901–186000 [ editare]

Lista planetelor minore (185001-186000)